Zawody pucharu świata w biathlonie w Canmore były siódmymi w sezonie 2015/2016 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywano pomiędzy 4–7 lutego 2016. Rywalizacja odbywała się w sprincie, biegu masowym, pojedynczej sztafecie mieszanej oraz w sztafecie mieszanej.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Pojedyncza sztafeta mieszana

Sztafeta mieszana

Wyniki

Sprint mężczyzn

Sprint kobiet

Bieg masowy mężczyzn

Bieg masowy kobiet

Pojedyncza sztafeta mieszana

Sztafeta mieszana

Klasyfikacje po zawodach w Canmore

Uwagi

Bibliografia 
 

Canmore
2016 w Kanadzie
Sport w Kanadzie